Kacper Kozłowski (1986), Pools atleet
 Kacper Kozłowski (2003), Pools voetballer